Adam Chalupka (1767-1840) – scrittore slovacco
 Ed Chalupka (1947) – calciatore canadese
 Franciszek Chalupka (1856-1909) – religioso polacco naturalizzato statunitense
 Ján Chalupka (1791-1871) – scrittore slovacco
 Michael Chalupka (1960) – teologo e vescovo protestante-luterano austriaco
 Milan Chalupka (1929-1974) – ingegnere e docente slovacco
 Samo Chalupka (1812–1883) – poeta slovacco

Variante Chałupka 
 Władysław Chałupka (...) – botanico polacco